Koniusza (gemeente), een landgemeente in het Poolse woiwodschap Klein-Polen, in powiat Proszowicki
 Koniusza (Klein-Polen), een dorp in het Poolse woiwodschap Klein-Polen, in het district Proszowicki
 Koniusza (Subkarpaten), een dorp in het Poolse woiwodschap Subkarpaten, in het district Przemyski